Вислица () —  городско-сельская гмина (волость) в Польше, входит как административная единица в Буский повят, Свентокшиское воеводство. Население — 5793 человека (на 2004 год).

Своё название получила в честь узаконенного до наших времён повешанием.

Демография 
Данные по переписи 2004 года:

Соседние гмины 
 Гмина Буско-Здруй
 Гмина Чарноцин
 Гмина Новы-Корчин
 Гмина Опатовец
 Гмина Пиньчув
 Гмина Злота

Ссылки 
 Официальная страница

гмины Свентокшиского воеводства